Берёза белая, или обыкновенная (, nom. rej.) — условное название растений рода , применяемое, как правило, к представителям двух, наиболее распространённых в Европе, видов:
 Betula pendula, или берёза бородавчатая, берёза повислая, берёза плакучая, берёза повисшая, берёза серебристая, берёза белая европейская.
 Betula pubescens, или берёза пушистая, берёза опушённая.

В настоящее время, во избежание путаницы, предложено избегать употребления названия берёза белая.

См. также 
 Берёза белая китайская
 Берёза японская белая
 Берёза американская белая
 Белая Береза — село в Глуховском районе Сумской области Украины.
 Белая Берёзка — посёлок городского типа в Трубчевском районе Брянской области России.

Примечания 

белая